In der Saison 1973/74 gelang dem HFC Chemie der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga und der ASG Vorwärts Stralsund nach zwei Jahren die Rückkehr in das Oberhaus.

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und 3 Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 162.580 Zuschauer ( 1.232 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.000  BSG Post Neubrandenburg – ASG Vorwärts Stralsund (5. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 F.C. Hansa Rostock II – BSG KKW Nord Greifswald (22. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 182.050 Zuschauer ( 1.379 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.500  1. FC Union Berlin – BSG EAB Lichtenberg 47 (2. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 ASG Vorwärts Cottbus – BSG Aufbau Schwedt (13. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 197.050 Zuschauer ( 1.493 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.000  BSG Chemie Buna Schkopau – Hallescher FC Chemie (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 ASG Vorwärts Leipzig – BSG Motor Schönebeck (11. Sp.)
 150 ASG Vorwärts Leipzig – BSG Chemie Wolfen (12. Sp.)
 150 1. FC Lokomotive Leipzig II – BSG Stahl Brandenburg (13. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 146.900 Zuschauer ( 1.113 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 3.400  BSG Aktivist Brieske-Senftenberg – BSG Aktivist Schwarze Pumpe (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 BSG Sachsenring Zwickau II – BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (11. Sp.)
 200 FC Karl-Marx-Stadt II – FSV Lokomotive Dresden (11. Sp.)
 200 BSG Sachsenring Zwickau II – BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt (12. Sp.)
 200 FC Karl-Marx-Stadt II – BSG Motor Werdau (12. Sp.)
 200 BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt – BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (13. Sp.)
 200 BSG Sachsenring Zwickau II – SG Dynamo Dresden II (20. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 158.107 Zuschauer ( 1.198 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 3.200  BSG Motor Suhl – BSG Motor Steinach (3. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 FC Carl Zeiss Jena II – BSG Chemie Schwarza (13. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 134.500 Zuschauer ( 6.725 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 18.000  Hallescher FC Chemie – 1. FC Union Berlin (1. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 1.000 BSG Wismut Gera – Hallescher FC Chemie (9. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1973/74
 FDGB-Pokal 1973/74

Literatur 
 
 DSFS: DDR-Fußballchronik Band 4 1969/70–1973/74
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesd/ddr74.html
 HFC-Magazin 2003/04

1973/74
Fußballsaison 1973/74